Беловцы — название населенных пунктов на Украине:

 Беловцы — село в  Борщёвском районе Тернопольской области.
 Беловцы — село в  Хотинском районе  Черновицкой области.